

Kerkgenootschappen 
 Lutheranisme, protestants-christelijke stroming (denominatie)
 Evangelische Kerk in Duitsland
 Evangelisch-Lutherse Kerk in Noord-Duitsland
 Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika
 Evangelisch-Lutherse kerk in België 
Evangelisch-Lutherse Kerk van Brazilië
 Evangelisch-Lutherse Kerk in Canada
 Deense Volkskerk, Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken
 Estische Evangelisch-Lutherse Kerk, Evangelisch-Lutherse Kerk van Estland
 Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland
 Evangelisch-Lutherse Kerk van IJsland
 Vrije Lutherse Kerk van Reykjavik en Hafnarfjörður, in IJsland
 Evangelisch-Lutherse Kerk van Letland
 Evangelisch-Lutherse Kerk van Litouwen
 Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
 Kerk van Noorwegen, Evangelisch-Lutherse Kerk van Noorwegen
 Evangelisch-Lutherse Kerk van Papoea-Nieuw-Guinea
 Evangelisch-Lutherse Kerk in Tanzania
 Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname
 Zweedse Kerk

Kerkgebouwen 
Kerkgebouwen in Nederland:
 Lutherse kerk (Amersfoort)
 Lutherse kerk (Arnhem), voormalige kerk in Arnhem
 Evangelisch-Lutherse Kerk (Arnhem)
 Oude Lutherse Kerk, kerk in Amsterdam
 Ronde Lutherse Kerk, voormalige kerk in Amsterdam
 Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk, voormalige kerk in Amsterdam
 Lutherse kerk (Bredevoort)
 Lutherse kerk (Culemborg)
 Lutherse kerk (Delft), voormalige Sint Joriskapel
 Lutherse kerk (Dordrecht), Trinitatiskapel
 Lutherse kerk (Gouda), Sint Joostkapel
Lutherse kerk (Groningen)
 Lutherse Kerk (Haarlem)
 Lutherse kerk (Heusden)
 Lutherse kerk (Hoorn)
 Lutherse Kerk (Kampen)
 Lutherse kerk (Maastricht)
 Lutherse kerk (Nieuwe Pekela)
 Lutherse kerk (Nijmegen)
 Lutherse kerk (Purmerend)
 Lutherse Kerk (Utrecht)
 Lutherse kerk (Vaals)
 Lutherse kerk (Vlissingen)
 Lutherse kerk (Woerden)
 Lutherse kerk (Breda)
 Lutherse kerk (Groede)
 Lutherse kerk (Monnickendam)
 Lutherse kerk (Nieuwe Pekela)
 Lutherse kerk (Rotterdam), Andreaskerk
 Evangelisch-Lutherse kerk (Alkmaar)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Den Haag)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Ede)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Gorinchem)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Harlingen)
 Evangelisch Lutherse kerk (Heerlen)
 Evangelisch-Lutherse kerk ('s-Hertogenbosch)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Leeuwarden)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Leiden)
 Evangelisch-Lutherse kerk (Zaandam)
Gebouwen in andere landen:
 Evangelische kerk (Rožňava), in Slowakije
 Kerkgebouwen in Duitsland
 Kerkgebouwen in Denemarken
 Lutherse kerk (Boedapest), in Hongarije
 Lutherse Kerk (Zelenogorsk), in Rusland